Пијавице могу да буду:

 Пијавице, чланковити црви прилагођени паразитском начину живота

или

 Пијавице (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Пијавице (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Пијавице (филм)